Rákóczi steht für:

 Rákóczi (Adelsgeschlecht), ungarisches Adelsgeschlecht
 Burg Rákóczi, Burg in Sárospatak, Ungarn
 Kaposvári Rákóczi FC, ungarischer Fußballverein aus Kaposvár

Rákóczi ist der Familienname folgender Personen:

 Sigismund I. Rákóczi (1544?–1608), Fürst von Siebenbürgen
 Sigismund II. Rákóczi (1623–1652), Prinz von Siebenbürgen

Siehe auch:
 Rákóczi-Brücke in Budapest
 Rákóczi-Fest in Bad Kissingen
 Rakoczy